The Space Between Us (1998), Craig Armstrong nagylemeze
The Space Between Us, magyar címén Közöttünk az űr (2017), amerikai sci-fi kalandfilm Peter Chelsom rendezésében